Ruud Bos (componist), een Nederlandse componist
 Ruud Bos (golfer), een Nederlandse golfprofessional